Завод имени Ворошилова может означать:

Предприятия 
 Воронежское акционерное самолётостроительное общество ранее носило название «Авиационный завод № 18 имени К. Е. Ворошилова»
 Красноярский машиностроительный завод ранее носил название «Завод № 4 имени Ворошилова»
 Ленинградский государственный завод № 174 имени К. Е. Ворошилова
 Ленинградский машиностроительный завод «Звезда» им. К. Е. Ворошилова
 Днепропетровский комбайновый завод
 Омский завод транспортного машиностроения

Спорт 
 «Завод имени Ворошилова» — советский футбольный клуб из Воронежа